Madawaska (Maine)
Madawaska (Ontário)

Desambiguações de topônimos